Фомкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Борисовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Борисовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 44 км, до центра муниципального образования Кубенского по прямой — 8 км. Ближайшие населённые пункты — Федурино, Перхурьево, Воздвиженье, Старое Село, Посыкино, Турутино, Горка-Никольская.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
 Фомкино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района